Matthias Merz (* 1. Februar 1984 in Menziken, Aargau) ist ein ehemaliger Schweizer Orientierungsläufer.

International bekannt wurde er durch den Gewinn von kompletten Medaillensätzen an den Junioren-Weltmeisterschaften 2003 und 2004 und vor allem durch den Sieg über die Langdistanz an den Weltmeisterschaften 2007. Insgesamt gewann Merz zwischen 2005 und 2012 bei Weltmeisterschaften zwei Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen.

Ende 2013 trat Matthias Merz vom Spitzensport zurück. Er lief in der Schweiz für den Verein OLG Rymenzburg und international für den finnischen Klub Rajamäen Rykmentti (bis 2011) bzw. den OK Tisaren aus Schweden (2012 und 2013).

Erfolge

International

Sonstige 
 Schweizermeister Sprint (2007, 2010, 2011), Kurz (2004), Mittel (2006, 2008, 2010, 2011), Lang (2007, 2008, 2010), Nacht (2005), Team (2008), Crosslauf (2009)
 Finnischer Meister Staffel (2008)
 Sieger Schweizer Jahreswertung 2005, 2006, 2007, 2010, 2011

Weblinks 

 Offizielle Website
 Matthias Merz World of O Runners

Orientierungsläufer (Schweiz)
Weltmeister (Orientierungslauf)
Europameister (Orientierungslauf)
Schweizer Meister (Orientierungslauf)
Schweizer Meister (Leichtathletik)
Finnischer Meister (Orientierungslauf)
Sieger bei den World Games (Orientierungslauf)
Crossläufer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1984
Mann
Teilnehmer an den World Games (Schweiz)